Burg Leer steht für folgende Burgen:

in Leer, Ostfriesland:
 Haneburg
 Harderwykenburg
 Evenburg im Ortsteil Loga
 Philippsburg (Leer) im Ortsteil Loga

Sonstige:
 Grollenburg in Leer, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen